Игорь Константинович Колосовский (1920—2010) — советский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол СССР в Уругвае и Мексике. После дипломатической деятельности был вице-президентом Российской ассоциации морского права.

Биография 
Родился 7 декабря 1920 года в Томске.

В 1946 году окончил Высшую дипломатическую школу при МИД СССР. С 1946 года работал в центральном аппарате МИД СССР и советских представительствах за рубежом:
 1946—1949 годы — в Посольстве СССР в Аргентине;
 1949—1953 годы — в аппарате МИД СССР;
 1954—1957 годы — советник Посольства СССР в Аргентине;
 1956 год — поверенный в делах СССР в Аргентине;
 1957 год — в аппарате МИД СССР;
 1959—1960 годы — заместитель заведующего Отделом стран Африки МИД СССР;
 1960—1961 годы — заведующий II-м Африканским отделом МИД СССР.
 
В 1962—1965 годы И.К. Колосовский — советник посольства СССР в США. В 1965—1970 годах был послом в Уругвае, в 1970—1972 годах — в Мексике. Вернувшись из Мексики, с 1974 года в течение многих лет был заместителем председателя межведомственной комиссии по морскому праву при МИД СССР. С 1985 посол по особым поручениям Министерства иностранных дел.

Умер 28 ноября 2010 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

И. К. Колосовский — автор ряда статей для Дипломатического словаря и обзорных статей о Конвенции ООН по морскому праву, опубликованных в журнале «Международная жизнь». Также — автор монографии: Новые тенденции в дипломатии латиноамериканских стран. — М.: Международные отношения, 1979; один из авторов книги Международные отношения и внешняя политика СССР. — М., 1961.

См. также 
 Список послов СССР и России в Мексике

Примечания

Ссылки 
 Колосовский Игорь Константинович
 Колосовский Игорь Константинович

Дипломаты СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Послы СССР в Уругвае
Послы СССР в Мексике